Vine – inna nazwa demona Win
 Vine – aplikacja mobilna
 Vine Linux –  japońska dystrybucja Linuxa

Osoby 
 Vine Deloria Jr. – amerykański naukowiec
 Frederick Vine – brytyjski geolog

Zobacz też 
 Vinea
 Wine
 Vina